Veerle (Laakdal), een deelgemeente van de Belgische gemeente Laakdal
Veerle (voornaam), een meisjesnaam die voornamelijk in Vlaanderen en Zeeland voorkomt